Hariri – arabskie nazwisko, pochodzące od słowa harir, czyli jedwab.

Liban 
Hariri - wpływowa rodzina sunnicka, wywodząca się z Sydonu, uważana jest za najzamożniejszą w Libanie.
 Rafik Hariri (1944-2005) - polityk i przedsiębiorca, premier Libanu w latach 1992-1998 i 2000-2004;
 Nazek Hariri - wdowa po Rafiku Haririm, jedna z najbogatszych Libanek;
 Bahija Hariri (ur. 1952) - siostra Rafika, działaczka społeczna i polityczna, w latach 2008-2009 minister edukacji i szkolnictwa wyższego;
 Bahaa Hariri (ur. 1966) - najstarszy syn Rafika i Nazek, przedsiębiorca, miliarder;
 Saad Hariri (ur. 1970) - syn Rafika i Nazek, polityk i przedsiębiorca, premier Libanu w latach 2009-2011;
 Ajman Hariri (ur. 1979) - syn Rafika i Nazek, miliarder;
 Fahd Hariri (ur. 1981)- syn Rafika i Nazek, miliarder; 
 Hind Hariri (ur. 1984) - córka Rafika i Nazek, jedna z najmłodszych miliarderek na liście magazynu Forbes.

Inni przedstawiciele 
 Ali Hariri (1009-1080) – kurdyjski poeta;
 Abu Muhammed al-Hariri (1054-1122) – pisarz arabski;
 Wahbi Al-Hariri (1914 - 1994) – amerykański artysta i architekt syryjskiego pochodzenia;
 Franso Hariri (1937-2001) – iracko-kurdyjski polityk asyryjskiego pochodzenia;
 Fawzi Hariri (ur. 1958) – syn Franso Haririego, minister przemysłu.

Przypisy 

Arabskie nazwiska
Wpływowe rodziny libańskie